Salmelainen ist Familienname folgender Personen:

 Eero Salmelainen (eigentlich Erik Rudbeck; 1830–1867), finnischer Sagensammler 
 Tommi Salmelainen (* 1949), finnischer Eishockeyspieler
 Tony Salmelainen (* 1981), finnischer Eishockeyspieler